Нуево Истепек има више значења:

 Нуево Истепек (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Истепек, Ехидо Силва Нијето (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику